Куше — филателистическое название сцепки из двух почтовых марок, рисунки которых повёрнуты под углом 90° один к другому.
 Куше — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.